Куп европских шампиона у рагбију 2012/13. из спонзорских разлога познат и као "Хајникен куп" 2012/13. (службени назив: -{2012–13 Heineken Cup}-) је било 18. издање овог најелитнијег клупског рагби такмичења Старог континента. Учествовало је 24 рагби клубова из Европе, који су били подељени у 6 група, а дебитант је била италијанска екипа "Зебре". На крају је Тулон победио Клермон у Даблину и тако започео еру доминације.

Учесници 

 Зебре (рагби јунион) 
 Бенетон Тревизо (рагби јунион) 
 Рагби клуб Тулон 
 Тулуз (рагби јунион) 
 Олимпик Кастр 
 Клермон (рагби јунион) 
 Монпеље (рагби јунион) 
 Расинг 92 
 Олимпик Биариц 
 Сејл Шаркс 
 Сараценс 
 Харлеквинс 
 Глостер (рагби јунион) 
 Лестер тајгерси 
 Нортхемптон Сеинтс 
 Ексетер Чифс 
 Конот рагби 
 Манстер рагби 
 Ленстер рагби 
 Алстер рагби 
 Единбург рагби 
 Глазгов вориорси 
 Оспрејс 
 Кардиф Блуз 
 Скарлетс

Групна фаза 
24 екипе подељене су биле у 6 група и играло се двокружно. 4 бода се добијало за победу и 2 бода за нерешено, а у завршницу такмичења пролазиле су првопласиране екипе и 2 најбоље другопласиране. Један бонус бод се добијао за 4 или више постигнутих есеја на једној утакмици и један бонус бод за пораз мањи од 8 поена разлике.

Жреб је одржан 12. јуна 2012. О повлашћеним екипама у жребу одлучивала је европска клупска рагби ранг листа. Трећа, четврта и пета најбоље другопласирана екипа обезбедиле су место у нокаут фази европског челинџ рагби купа 2012-2013. Групна фаза се играла од 12. октобра 2012, до 20. јануара 2013.

После шест кола у нокаут фазу купа шампиона отишли су Харлеквинси, Клермон, Тулон, Сараценси, Алстер и Лестер као првопласирани и Монпеље и Манстер као другопласирани клубови. Ленстер, Тулуз и Биариц су наставили такмичење у челинџ купу.

Група 1 

Расинг 92 - Манстер 22-17

Единбург - Сараценс 0-45

Сараценс - Расинг 92 30-13

Манстер - Единбург 33-0

Манстер - Сараценс 15-9

Расинг 92 - Единбург 19-9

Единбург - Расинг 92 3-15

Сараценс - Манстер 19-13
 
Расинг 92 - Сараценс 28-37

Единбург - Манстер 17-26

Манстер - Расинг 92 29-6

Сараценс - Единбург 40-7

Група 2 
 
Оспрејс - Бенетон 38-17

Тулуз - Лестер 23-9

Бенетон - Тулуз 21-33

Лестер - Оспрејс 39-22

Тулуз - Оспрејс 30-14

Лестер - Бенетон 33-25

Бенетон - Лестер 13-14

Оспрејс - Тулуз 17-6

Оспрејс - Лестер 15-15

Тулуз - Бенетон 35-14

Лестер - Тулуз 9-5

Бенетон - Оспрејс 17-14

Група 3 

Зебре - Конот 10-19

Харлеквинс - Биариц 40-13

Биариц - Зебре 38-17

Конот - Харлеквинс 22-30

Конот - Биариц 22-14

Зебре - Харлеквинс 14-57

Биариц - Конот 17-0

Харлеквинс - Зебре 53-5

Харлеквинс - Конот 47-8

Зебре - Биариц 6-32

Конот - Зебре 25-20

Биариц - Харлеквинс 9-16

Група 4 

Алстер - Кастр 41-17

Нортхемптон - Глазгов 24-15

Кастр - Нортхемптон 21-16

Глазгов - Алстер 8-19

Глазгов - Кастр 6-9

Нортхемптон - Алстер 6-25

Алстер - Нортхемптон 9-10

Кастр - Глазгов 10-8

Нортхемптон - Кастр 18-12

Алстер - Глазгов 23-6

Глазгов - Нортхемптон 27-20

Кастр - Алстер 8-9

Група 5 

Клермон - Скарлетс 49-16

Ленстер - Ексетер 9-6

Скарлетс - Ленстер 13-20

Ексетер - Клермон 12-46

Скарлетс - Ексетер 16-22

Клермон - Ленстер 15-12

Ексетер - Скарлетс 30-20

Ленстер - Клермон 21-28

Ленстер - Скарлетс 33-14

Клермон - Ексетер 46-3

Ексетер - Ленстер 20-29

Скарлетс - Клермон 0-29

Група 6 

Сејл - Кардиф 34-33

Тулон - Монпеље 37-16

Кардиф - Тулон 14-22

Монпеље - Сејл 33-18

Сејл - Тулон 6-17

Кардиф - Монпеље 24-35

Монпеље - Кардиф 34-21

Тулон - Сејл 62-0

Сејл - Монпеље 6-27

Тулон - Кардиф 45-25

Кардиф - Сејл 26-14

Монпеље - Тулон 23-3

Челинџ Куп 2012—2013 

Ленстер, Тулуз, Биариц су такмичење наставили у нокаут фази купа европских изазивача у рагбију.

Завршница такмичења 

Тулон је на путу до финала победио Лестер и Сараценсе, а Клермон је надиграо Монпеље и Манстер. После велике борбе у финалу у Даблину, Тулон је победио Клермон са 16-15, а у редовима Тулона посебно су се истакли Џони Вилкинсон и Матје Бастаро.

Финале

Индивидуална стастика 

Највише поена

 Морган Пара 113, Клермон (рагби јунион)

Највише есеја

 Наполиони Налага 8, Клермон (рагби јунион)

Референце 

Сезоне купа европских шампиона у рагбију
Рагби у 2012.
Рагби у 2013.